Проспект Михаила Грушевского (до 2023 года — улица 1 Мая) () — проспект в Деснянском районе города Чернигова; одна из главных транспортных артерий и длиннейших улиц города. Пролегает от проспекта Победы — площади Пять углов до тупика южнее авиабазы Чернигов, районы Пять углов, Берёзки, Бобровицкий жилой массив, Александровка. Один из четырёх проспектов города — стал четвёртым по дате присвоения статуса проспектом города Чернигова.

Примыкают улицы 8 Марта, Курганная, Николая Михновского, Александра Молодчего, Афанасия Шафонского, Земская, Кибальчича, Украинская, Александра Лазаревского, Нежинская, Грибоедова, Таранущенко, Репина, 77 Гвардейской дивизии, проспект Левка Лукьяненко (улицы Рокоссовского и Седневская), Готвальда, 1 Танковой бригады (Генерала Белова), Галанова, Маресьева, Надежды, Сергея Ефремова, Кольцевая, Александровская.

История 
Улица Немецкая слобода — одна из древнейших улиц города, значительная часть которой пролегала по Предгардью. Название связано с тем, что после Полтавской битвы (1709) здесь были поселены пленные шведы, которых называли немцами. Затем была переименована на Вознесенская улица — в честь Вознесенской церкви, которая была расположена на улице напротив семинарии (угол современных улиц Олега Михнюка и Гетмана Полуботка) в период 1713—1875 годы. Изначально улица пролегала до площади Пять углов (современного проспекта Победы), затем — до слияния (примыкания) с Петербургской улицей (современная Александра Молодчего)

В 18-19 веках на улице была ещё одна церковь — Варваринская, а за Пяти углами было городское кладбище в Берёзках, закрытое в конце 19 века. Древние могилы кладбища в 1940-х годах исследовал академик Б. А. Рыбаков.

В 1919 году Вознесенская улица переименована на улица 1 Мая — в честь Первого мая — Дня международной солидарности трудящихся. Начиная с 1930-х годов улицу продлевали несколько раз: по бывшего Халивинского пути, увеличив её длину почти в два раза.

Улица на Бобровицком жилмассиве была проложена в начале 1970-х годов, застраивалась вместе с другими улицами массива. В 1974 году была возведена городская больница № 2, а также новый родильный дом.

После вхождения в черту города Чернигова села Бобровица в декабре 1973 года, появилась ещё одна улица 1 Мая, которая в апреле 1974 года была переименована на улицу Шмидта.

В 1980-е годы улица пролегала от улицы Шевченко (возле Красного моста) до Кольцевой улицы. Затем в конце 1980-х годов начало улицы длиной 730 м — участок между улицей Шевченко и проспектом Победы (площадь Пять углов) — было выделено в отдельную улицу Воинов-Интернационалистов с сохранением нумерации домов. В связи с этим нумерация домов улицы 1 мая парной стороны начинается с № 24, непарной — № 41.

После включения села Александровка в черту города в 1999 году, в 2002 году для упорядочивания названий улиц города улица Гагарина длиной 1,3 км стала частью улицы 1 мая, поскольку в Чернигове уже была улица с данным названием в районе Старая Подусовка.

Для упорядочивания наименований улиц города, 1 августа 2022 года переулок 1 Мая переименован на переулок Олега Михнюка — по наименованию улицы от которой пролегает, согласно Решению Черниговского городского совета № 19/VIII-6 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у м. Чернігові»).

С целью проведения политики очищения городского пространства от топонимов, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют Российскую Федерацию и Республику Беларусь, 21 февраля 2023 года улица 1 Мая была преобразована в проспект под современным названием — в честь украинского историка, общественного и политического деятеля, революционера Михаила Сергеевича Грушевского, согласно Решению Черниговского городского совета № 29/VIII-7 «Про переименование улиц в городе Чернигове» («Про перейменування вулиць у місті Чернігові»).

Застройка 
Проспект пролегает в северном направлении, после пересечения с проспектом Левка Лукьяненко (улицей Рокоссовского) — северо-восточном.

Проспект вместе с проспектом Победы и улицами Александра Молодчего, Любомира Боднарука, Олега Михнюка образовывает площадь Пять углов.

Нумерация парной стороны начинается с № 24, непарной — с № 41. Начало проспекта (район Пять углов) парная и непарная стороны заняты усадебной застройкой. Далее (Бобровицкий жилой массив) между улицами Рокоссовского и Надежды непарная сторона занята многоэтажной жилой застройкой (только 9-этажные дома), есть участок нежилой застройки (АТП), парная сторона — нежилая (территория строительного гипермаркета, комплекса медучреждений). Далее конец улицы (район Александровка) — заняты усадебной застройкой.

Учреждения:
 дом № 24 — Черниговское областное специализированное предприятие «Пожсервис»
 дом № 56 — школа-интернат для слабовидящих детей
 дом № 157 — отделение связи «Укрпочта» № 34
 дом № 166 А — церковь Адвентистов седьмого дня
 дом № 168 — городская больница № 2
 дом № 168 А — КП «Зеленстрой»
 дом № 170 — городская больница № 3
 дом № 172 — родильный дом
 дом № 173 — КП АТП № 2528
 дом № 180 — главное управление «Держпродспоживслужби» в Черниговской области;клиника больницы ветеринарной медицины (городская ветеринарная больница)

Есть ряд значимых и рядовых исторических зданий, что не являются памятниками архитектуры или истории: усадебные дома — в начале улицы: возле площади Пяти углы № 41, 45, 47.

Памятники истории местного значения:
 севернее дома № 307, на территории Александровского кладбища — Братская могила 157 советских солдат, которые погибли в сентябре 1943 года (1943, памятный знак 1958), без охранной зоны

Мемориальные доски:
 дом № 56 — Герою Советского Союза, руководителю комсомольского подполья в Нежине Якову Петровичу Батюку — демонтирована — на здании школы-интерната для слабовидящих детей
 дом № 170 — Заслуженному врачу Украины Юрию Шмакову — на здании Черниговской городской больницы № 3, которой руководил
 дом № 172 — Сергею Бо́гдану — на здании родильного дома, которым руководил

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 617—618 ПЕРШОГО ТРАВНЯ ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова